Gartz ist der Name folgender Orte:

 Gartz (Oder), eine Stadt im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Klein Gartz, Ortsteil der Stadt Salzwedel im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Amt Gartz (Oder), ein Amt im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Gartz a. d. Plöne, ehemals im Landkreis Pyritz, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Gardziec

Gartz ist der Familienname folgender Personen:

 Åke Gartz (1888–1974), finnischer Politiker und Diplomat
 Fritz Gartz (1883–1960), deutscher Maler
 Hoyer von Gartz und Ritzau (1565–1617), Herr auf Rietza und Klein Gartz bei Salzwedel, kaiserlicher Rat zu Breslau und Landeshauptmann der Freien Standesherrschaft Wartenberg in Niederschlesien
 Johann Christian Gartz (1792–1864), deutscher Mathematiker
 Rolf Gartz (* 1940), deutscher Biologe und Vorstand der Eduard-Rhein-Stiftung
 Zacharias Gartz (1544–1586), deutscher Theologe, Jurist und Historiker, siehe Zacharias Garcaeus

Siehe auch:

 Garz
 Gaarz
 Garcaeus